Pułki huzarów noszące numer „11”:

Armii Cesarstwa Austriackiego:
 11 Pułk Huzarów

Austro-węgierski
 Pułk Huzarów Ferdynanda I Króla Bułgarii Nr 11 (do 1918)

Pułk huzarów Cesarstwa Niemieckiego:
 11 Pułk Huzarów (2 Westfalski)

Armii Imperium Rosyjskiego
 11 Iziumski Pułk Huzarów (ros. 11-й гусарский Изюмский генерала Дорохова полк) sformowany 3 maja 1765 roku w Izium na Ukrainie